Тьерра-дель-Пан (, «хлебная земля»)  — район (комарка) в Испании, входит в провинцию Самора в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.

Муниципалитеты 

 Альгодре
 Альмарас-де-Дуэро
 Альмендра-дель-Пан
 Андавиас
 Аркильинос
 Аспарьегос
 Бенехилес
 Бустильо-дель-Оро
 Карбахалес-де-Альба
 Карбахоса-де-Альба
 Кастронуэво
 Сересинос-дель-Каррисаль
 Сересаль-де-Алисте
 Коресес
 Кубильос
 Эль-Кампильо (Самора)
 Фресно-де-ла-Рибера
 Фуэнтесекас
 Гальегос-дель-Пан
 Ла-Иньеста
 Мальва (Самора)
 Матилья-ла-Сека
 Моласильос
 Монфаррасинос
 Монтамарта
 Монтеларрейна
 Моралес-де-Торо
 Мореруэла-де-лос-Инфансонес
 Муэлас-дель-Пан
 Паласиос-дель-Пан
 Пинилья-де-Торо
 Пино-дель-Оро
 Побладура-де-Вальдерадуэй
 Посоантигуо
 Рикобайо-де-Альба
 Роалес
 Сальто-де-Вильялькампо
 Сальто-дель-Эсла
 Сан-Пелайо (Самора)
 Тагарабуэна
 Торо (Самора)
 Торрес-дель-Каррисаль
 Валькабадо
 Вальделалоба
 Вальдепердисес
 Весдемарбан
 Видемала
 Вильяфлор-де-Альба
 Вильялькампо
 Вильялонсо
 Вильялубе
 Вильянуэва-де-лос-Корчос
 Вильярдондьего
 Вильясеко-дель-Пан
 Вильявендимио
 Самора

Районы Саморы